Ruské příjmení Arťuchin () nese více osob:

 Jurij Petrovič Arťuchin (1930–1998) – sovětský kosmonaut ruské národnosti
 Jevgenij Jevgeňjevič Arťuchin (* 1983) – ruský profesionální hokejista
 Jevgenij Timofejevič Arťuchin (1949–2008) – ruský zápasník, otec Jevgenije a Sergeje
 Sergej Arťuchin (1976–2012) – ruský zápasník klasik, bratr Jevgenije

Ruská příjmení